Vodičková ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Vodičková, tschechische Schauspielerin
 Radka Vodičková (* 1984), tschechische Profi-Triathletin